Pisandre (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :

Personnalités historiques 
 Pisandre, dit Pisandre de Camiros ou de Rhodes, poète épique grec de l'époque archaïque ;
 Pisandre, homme d'état d'Athènes, partisan de l'oligarchie qui participe au renversement de la démocratie athénienne en 411, un des Quatre-Cents () ;
 Pisandre, guerrier spartiate, amiral de la flotte d'Agésilas II () ;
 Pisandre du dème d'Acharnae, citoyen d'Athènes caricaturé par plusieurs auteurs comiques () ;
 Pisandre de Laranda, poète épique grec, fils de Nestor de Laranda ().

Mythologie 
 Pisandre fils de Mémale, guerrier achéen, l'un des Myrmidons aux ordres d'Achille dans l’Iliade.
 Pisandre fils d'Antimaque, guerrier troyen dans l’Iliade.
 Pisandre (fils de Polyctor), l'un des prétendants de Pénélope dans l’Odyssée.

Voir aussi

Liens internes 
 Hippoloque et Pisandre

Astronomie 
  (désignation internationale ), astéroïde troyen de Jupiter.